Gnatowo peut désigner en Pologne :
 Gnatowo, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie
 Gnatowo, village du powiat de Kętrzyn, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie